Leme è un toponimo che può riferirsi a:

 Brasile
Leme – comune brasiliano dello Stato di San Paolo
Leme – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Croazia
Canale di Leme – fiordo del mare Adriatico sito in Croazia
 Francia
Lemé – comune francese del dipartimento dell'Aisne
Lème – comune francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici